Crna, boja
 Crno (Novi Vinodolski), gradsko naselje Novog Vinodolskog
 Crno (Zadar), gradsko naselje Zadra